Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2013./14.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Doigravanje za prvaka

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga 2013./14.
 Hrvatski malonogometni kup 2013./14.

Izvori 
 crofutsal.com, sve tablice , pristupljeno 9. lipnja 2014.
 propozicije 2. HMNL 2013./14., preuzeto 9. lipnja 2014.
 crofutsal.com, 2. HMNL Istok
 crofutsal.com, 2.HMNL-Istok - Izvješće povjerenika natjecanja, pristupljeno 9. lipnja 2014.
 MNK Vinkovci, 2. HMNL Istok 2013./14. 
 ccrofutsal.com, 2. HMNL Jug
 Glasnik 2. HMNL Jug 2013./14., br. 22, preuzeto 9. lipnja 2014.
 crofutsal.com, 2. HMNL Sjever
 crofutsal.com, 2. HMNL Zapad

2013-14